Askani ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Askani (1937–2003), deutscher Geschichtsdidaktiker
 Hans-Christoph Askani (* 1955), deutscher evangelischer Theologe
 Theophil Askani (1923–1982), deutscher evangelischer Pfarrer und Prälat